

Вулька-Фольварк — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Вулька-Фольварк — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства